Koniecpol – miasto w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim
 Koniecpol – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim
 Koniecpol – stacja kolejowa w Koniecpolu, w województwie śląskim
 Koniecpol – dawna gromada w powiecie radomszczańskim w województwie łódzkim
 Koniecpol – część wsi Ślęzaki w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski

Zobacz też 
 Koniecpol Magdasz, Stary Koniecpol, Koniecpol Nowy, Koniecpol Stary (gromada), Nadleśnictwo Koniecpol